Barren Island ist der Name folgender Inseln:
 Barren Island (Andamanen), kleine Vulkaninsel im Indischen Ozean
 Barren Island (Falklandinseln), eine der Falklandinseln
 Cape Barren Island, Insel bei Tasmanien, Australien

Kanada:
 Barren Island (Nova Scotia)
 Barren Island (Ontario)

USA:
 Barren Island (New York), ehemalige Insel und jetziges Stadtviertel von New York
 Barren Island (Maryland)
 Barren Island (Albany County, New York)
 Barren Island (Kings County, New York)
 Barren Island (Washington), eine der San Juan Inseln
 Barren Islands, nördlichste Inselgruppe des Kodiak-Archipels, Alaska

Siehe auch:
 Barren (Begriffsklärung)